Ženská dvouhra Chicago Women's Open 2021 probíhala v druhé polovině srpna 2021. Do singlové soutěže chicagského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček, včetně čtyř kvalifikantek a jedné tzv. šťastné poražené. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, která ve finále zdolala za 2 hodiny devátou nasazenou Francouzsku Alizé Cornetová po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérový singlový titul, který představoval její šestnáctý triumf na okruhu WTA Tour. Poměr finálových utkání zlepšila na 16–3, když jediné tři porážky zaznamenala na Connecticut Open 2016 proti Radwańské, Elite Trophy 2016 proti Kvitové a Turnaji mistryň 2019 proti Bartyové.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chicago Women's Open
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021